Die Abkürzung FHSS steht für:
 Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin (1971–1991), seit 1991 Alice Salomon Hochschule Berlin
 Frequency Hopping Spread Spectrum – Frequenzspreizverfahren für die drahtlose Datenübertragung

Abkürzung